

Onomastica 
 Teodoto – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Teodoto – architetto greco della prima metà del IV secolo a.C.
 Teodoto di Ancira – santo del IV secolo
 Teodoto di Ancira – santo del V secolo
 Teodoto di Antiochia – vescovo del V secolo
 Teodoto di Bisanzio – scrittore cristiano del III secolo
 Teodoto di Chio – tutore di Tolomeo XIII
 Teodoto di Etolia – generale e governatore tolemaico del III secolo a.C.
 Teodoto I Cassiteras – patriarca di Costantinopoli nel IX secolo
 Teodoto Emiolo – generale seleucide del III secolo a.C.
 Aurelio Teodoto – generale e governatore romano degli anni 260
 Teodoto – poeta giudaico II secolo a.C.